Krummacher är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christoph Krummacher (född 1949), tysk evangelisk teolog
 Cornelius Krummacher (1824–1884), tysk evangelisk teolog
 Emil Wilhelm Krummacher (1798–1886), tysk evangelisk teolog
 Friedhelm Krummacher (född 1936), tysk musikvetare
 Friedrich Adolf Krummacher (1767–1845), tysk evangelisk teolog
 Friedrich Wilhelm Krummacher (1796–1868), tysk evangelisk teolog
 Friedrich-Wilhelm Krummacher (1901–1974), tysk evangelisk teolog
 Gottfried Daniel Krummacher (1774–1837), tysk evangelisk teolog
 Hermann Friedrich Krummacher (1828–1890), tysk evangelisk teolog
 Karl Emil Krummacher (1830–1899), tysk evangelisk teolog
 Theodor Krummacher (1867–1945), tysk evangelisk teolog

Tyska efternamn